Мадленер () — немецкая фамилия.
 Мадленер, Давид (род. 1992) — австрийский хоккеист.
  (1881—1967) — немецкий художник и иллюстратор.